Clive steht für:

 Clive (Name), englischer Vor- und Familienname

Orte:
 Clive (Alberta), Kanada
 Clive (Iowa), Vereinigte Staaten
 Clive (Neuseeland), Neuseeland
 Clive (Shropshire), Großbritannien

Sonstiges:
 Clive Barker’s Book of Blood, britischer Film von John Harrison (2008)
 Clive Barker’s Undying, Computerspiel (2001)